A Wikipédia é uma enciclopédia wiki multilíngue de licença livre. Wikipédia é seu nome adaptado para a língua portuguesa, advindo do nome em inglês Wikipedia, sem o acento agudo.

Wikipédia ou Wikipedia também pode se referir a:

Wikipédias por língua 
 Lista de Wikipédias
 Wikipédia em inglês, a edição original anglófona, que conta com a maior quantidade de artigos e usuários
 Wikipédia em português, a edição lusófona

Outros 
 274301 Wikipédia, um asteroide
 Comunidade Wikipédia ou wikipedistas, uma comunidade de voluntários, editores e colaboradores da Wikipédia
 Domínio Wikipédia, um domínio de páginas que fornecem informações sobre a Wikipédia (por exemplo, Wikipédia:Sobre a Wikipédia ou Wikipédia:Aviso geral)
 Wikipedia, uma música da cantora norte-americana Jean Deaux
 Wikipedia, uma música do rapper sueco Jireel

Ver também